Сковородка может означать:
 Сковородка — приспособление для жарки пищи.
 «Сковородка» — первая в мире электрогитара.

Топоним

Беларусь 
 Сковородка — упразднённый посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия

Новгородская область 
 Сковородка — деревня в Окуловском районе.
 Сковородка — деревня в Новгородском районе.
 Сковородка — посёлок в Тернейском районе Приморского края.
 Сковородка — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.
 Сковородка — река в Ярославской области, приток Которосли.

См. также 
 Сковорода (значения)